Osoby:
 Östen Bergstrand (1873–1948) – szwedzki astronom
Obiekty astronomiczne:
 Bergstrand – krater na Księżycu